The Shadow Self () — шестой студийный альбом финской исполнительницы Тарьи Турунен. Был выпущен 5 августа 2016 года. The Shadow Self состоит из одиннадцати песен, включая две — «No bitter end» и «Eagle Eye» — с альбома-приквела The Brightest Void, а также бонус-трек, скрытый в конце последней песни «Too Many». В июле 2016 года вышли два сингла: «Innocence» и «Demons in you». Альбом стал в России золотым 17 августа 2016 года.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
официальный сайт альбома

Альбомы Тарьи Турунен
Альбомы earMUSIC
Альбомы лейбла «Студия Союз»